Výraz Mito se může vztahovat k:

Mito (Ibaraki) – hlavní město japonské prefektury Ibaraki
Mito (Aiči) – japonské město v prefektuře Aiči
Mito (Šimane) – bývalé japonské město v prefektuře Šimane
léno Mito – japonské léno (han) během období Edo
Alfa Romeo MiTo – automobil vyráběný firmou Alfa Romeo